Иван Холодов:
 Холодов, Иван Михайлович (1915—1992) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Холодов, Иван Сидорович (1912—1945) — Герой Советского Союза.